Parisot puede referirse a: 

 Parisot, comuna francesa situada en Tarn.
 Parisot, comuna francesa situada en Tarn y Garona.

 Louis Charles Parisot, naturalista.